Als British Antarctic Expedition sind drei Antarktisexpeditionen bekannt:

Die Southern-Cross-Expedition (1898–1900)
Die Nimrod-Expedition (1907–1909)
Die Terra-Nova-Expedition (1910–1913)